Pöbbeckenmühle steht für:

 Pöbbeckenmühle (Langelsheim), Ortslage in Langelsheim, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Pöbbeckenmühle (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Goslar, Niedersachsen